Larchamp (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Larchamp (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia